CHX est un code qui peut faire référence à :
 Changuinola, au Panama, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CHX est une abréviation qui peut faire référence à :
 Chamonix-Mont-Blanc, en Haute-Savoie.

Code